time – słowo oznaczające w języku angielskim czas.
 Time –  amerykański tygodnik społeczno-polityczny istniejący od 1923 roku
 Time (biblioteka standardowa)
 time – komenda w systemach uniksowych
 Titan Mare Explorer (TiME) – anulowana misja kosmiczna polegająca na wysłaniu lądownika na powierzchnię jeziora Ligeia Mare na Tytanie
 Miejscowości
 Time – gmina w Norwegii
 Time – wieś w USA
 Muzyka
 Time – album Electric Light Orchestra
 Time – album Lionela Richiego
 Time – album Mercyful Fate
 Time – album TVXQ
 Time – album Roda Stewarta
 Time – album Månsa Zelmerlöwa
 „Time” – singel Lionela Richiego
 „Time” – singel zespołu muzycznego Pink Floyd
 „Time” – singel NF
 „Time” – singel Viki Gabor